Ткáцкий у́зел ( — «узел ткача») — соединяющий нить или прядь узел в ткацком деле для постоянного связывания вместе концов оборвавшейся нити без намерения развязывать в дальнейшем.
Завязывают на тонких материалах.
Главное свойство узла — быстрота завязывания и компактность. «Ткацкий узел» — собирательное название всех ткацких узлов, применяемых в ткацком деле, данное обывателями. Рисунок ткацкого и шкотового узлов — одинаковый, однако отличаются способ завязывания, материал, область применения, поэтому узлы — разные.

Способ завязывания 
Ввести ходовой конец одной нити в колы́шку, завязанную на другой нити. Обнести сзади ходовой конец одной нити, вернуть ходовой конец другой нити под колышку обратным ходом и затянуть узел.

Достоинства 
 Узел — прост
 Возможно завязать быстро

Недостатки 
 Скользит

Применение

В ткацком деле 
 Для связывания вместе концов оборванной нити в ткацком станке

В рыболовном деле 
 Для прикрепления рыболовного крючка к леске
 Для постоянного связывания вместе концов двух рыболовных лесок (для разъединения лески срезают в виду невозможности развязать)

В альпинизме 
 В альпинизме и туризме соединяют концы одной альпинистской верёвки для постоянного создания замкнутой петли

Разновидности ткацких узлов 
 Ткацкий узел
 Шкотовый узел
 Брам-шкотовый узел (двойной шкотовый узел)
 Ложный ткацкий узел (левосторонний шкотовый узел, разносторонний узел)
 Двойной ложный ткацкий узел (двойной левосторонний шкотовый узел)
 Двойной польский узел (польский узел)
 Прямой узел (рифовый узел)
 Мохеровый узел ()
 Скорняжный узел ()
 Восьмёрка
 Перстóвый узел ()
 Рыбацкий узел (английский узел)
 Грейпвайн (двойной английский узел)
 Выбленочный узел ( — «ткацкий штык»)
 Эскимосская петля

См. также 
 Ткацкие переплетения
 Список узлов

Литература 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday.

Ссылки 
 Ткацкий узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»
 Польский узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»
 Разносторонний узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

Примечания 

Соединяющие узлы
Рыболовные узлы

Узлы
Ткацкое дело